Иван Додиг и Марсело Мело су били браниоци титуле, али су одлучили да не учествују заједно. Додиг је играо са Роханом Бопаном, али су изгубили у четвртфиналу од Мела који је наступио са Лукашом Куботом. Кубот и Мело су поражени у полуфиналу од Џејмија Марија и Бруна Соареса.

Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Марија и Соареса са 7:6(8:6), 6:4.

Пласманом у четвртфинале са Џоном Пирсом, Хенри Континен је обезбедио повратак на прво место АТП листе на крају турнира (уместо Марсела Мела).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб
 
Отворено првенство Синсинатија 2017.
Отворено првенство Синсинатија — мушки парови